Fode Camara (Conacri, 17 de agosto de 1988) é um futebolista profissional guineense que atua como defensor.

Carreira 
Fode Camara representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015